Ajenjo del país puede referirse a:
El nombre común de la planta Ambrosia artemisiifolia.
El nombre común de la planta Artemisia ludoviciana